Луп Протоспафарий, или Лупус Барийский (, , или Lupus Barensis; ум. около ) — средневековый итальянский хронист и чиновник из Апулии, автор «Анналов» (), или  (). Один из летописцев нормандских завоеваний в Южной Италии во второй половине XI века.

Личность 

Имя Лупа не упоминается ни в одной из сохранившихся средневековых рукописей и впервые фигурирует лишь в издании его сочинения, осуществлённого в 1626 году Антонио Караччиоло. Поэтому его реальное существование довольно рано поставлено было исследователями под сомнение. Некий «имперский протоспафарий» Луп упоминается в дипломе 1063 года из Венозы, возможно поддельном, а также в двух других документах, составленных в Асколи-Сатриано в 1067 и 1080 годах, где он подписывается как «Lupus Imperialis prothospata» или «tepoterete», то есть в качестве губернатора византийской фемы, но отождествляется иногда с местным епископом.

Возможно, Луп являлся родственником «Ромуальдо Джентилуомо Барийца из греческого рода Протоспата», упоминаемого под 1035 годом Франческо Ломбарди в «Житиях епископов Бари», опубликованных в 1697 году в Неаполе, и являлся сыном барийского катепана Константина Протоспафария, умершего в изгнании в Константинополе. В 1980 году историк, писатель и поэт  в своей книге «Барийцы» выразил обоснованные сомнения, что автор хроники действительно родился около 1040-го и умер в 1102 году.

Известна частично сохранившаяся, но ещё в 1674 году читавшаяся полностью латинская надпись протоспафария Лупа на римской колонне из Бриндизи у места окончания древней Аппиевой дороги из Рима:

«ILLUSTRIS PIVS ACTIB(US) ATQ(UE) REFVLGENS /
P(RO)TOSPATHA LVPVS VRBEM HANC STRVXIT AB IMO /
QVAM IMPERATORES MAGNIFICIQ(UE) BENIGNI…..»
(«Благочестивый и славный милосердием Луп Протоспафарий восстановил этот город, основанный великими и щедрыми императорами…»)

Традиционно итальянские историки и апулийские краеведы, не располагавшие подлинными документами рассматриваемой эпохи, относили реконструкцию Бриндизи, в Раннем Средневековье серьёзно пострадавшего от разрушений, нанесённых ему готами, лангобардами и сарацинами, к IX веку. Соответственно, упомянутый в надписи Луп вряд ли мог быть автором хроники и фигурантом документов из Асколи-Сатриано XI столетия. Чтобы отождествить летописца Лупа Протоспафария с византийским наместником в Бриндизи, необходимо отнести предполагаемую реконструкцию города к более позднему времени, последним годам византийского господства, до того, как норманцы завоевали его вместе с остальной Апулией. Учитывая не принимавшиеся ранее в расчёт эпиграфические находки, подобная гипотеза не может быть вовсе исключена, однако нуждается в дополнительных аргументах.

Исследователи и издатели сочинения Лупа, в зависимости от степени внимания его к событиям в том или ином городе Южной Италии, считают его выходцем из Бари, Матеры или Салерно, однако использование им барийских анналов и традиционных для них годовых циклов позволяют считать его если и не уроженцем, то, во всяком случае, постоянным жителем первого.

Наиболее оптимистично в этом плане настроены власти города Матеры в регионе Базиликата, назвавшие в честь летописца улицу Via Protospata Lupo.

Труды 
Луп считается автором латинских «Анналов Лупа Протоспафария» (), охватывающих историю юга Италии с 855 по 1102 год, название же  () получивших значительно позже, так как государство с подобным названием возникло лишь в 1282 году после памятного восстания против анжуйцев на Сицилии.

Сведения о периоде Раннего Средневековья заимствованы им из датированных примерно 1043 годом «Барийских анналов» (), а также из их утерянного продолжения до 1051 года и несохранившихся городских анналов Матеры и Беневенто. Более подробная информация о современных ему событиях с 1082 по 1102 год излагается им преимущественно на основании устных рассказов и личных впечатлений. Немецкий историк Георг Генрих Пертц приписывал сообщения за 1191—1102 годы не самому Лупу, а его анонимному мадридскому продолжателю, однако итальянский исследователь  допускал в отношении них авторство самого анналиста.

С большим вниманием, помимо природных бедствий и астрономических явлений, вроде землетрясения 1087 года или кометы 1098 года, Луп излагает в строгом хронологическом порядке, с тщательным указанием не только лет, но и месяцев и дней, события не только местного, но и общеисторического значения, как в Италии, так и в Византии, ставшие предпосылками для нормандского завоевания итальянских земель, набегов сарацин, а также факты церковной жизни, в частности, третий собор в Мельфи 1089 года, на котором папа Урбан II объявил о планах Первого крестового похода, и собор в Бари 1098 года, созванный этим же понтификом для примирения Католической и Православной церквей.

Его анналы содержат и немало ошибок, вызванных, вероятно, недостатком источников или плохим пониманием их текстов. Так, победа Оттона I Великого над венграми на реке Лех отнесена им к 945 году, сражение его сына Оттона II Рыжего с сарацинами к 981-му, а смерть Оттона III — к 1000 году. Императора Генриха III анналист путает с его отцом Конрадом II, а Вильгельма I Завоевателя — с Робертом Гвискаром. Битва при Гастингсе и предшествовавшая её комета отнесены им не к 1066-му, а к 1067 году, а сражение Алексея Комнина с нормандцами под Диррахием не к 1081-му, а к 1082 году, что объясняется использованием неверного салернского календаря. Неправильно датируя вторжение нормандцев на Сицилию и взятие Робертом Палермо 1065 годом, он вовсе не упоминает победы последнего над арабами при Энне (1061),  (1063) и при Мизильмери (1068). По мнению русского историка-византиниста второй половины XIX века П. В. Безобразова, подобно «Барийскому анониму», Луп предпочитал «греческое» летосчисление (с 1 сентября предшествующего года) «пизанскому» (, с 25 марта предшествующего года), чем и объясняются все его хронологические расхождения.

Вместе с тем, сведения Лупа существенно дополняют и местами уточняют сообщения современных ему авторов, в частности, хроник Вильгельма Апулийского, Готфрида Малатерры и Амата из Монте-Кассино, а также «Алексиады» Анны Комнины (1148).

Рукописи и издания 
Несмотря на то, что анналы Лупа Протоспафария ещё в начале XII века использованы были неизвестными составителями «Краткой Нормандской хроники 1041—1085 гг.» и  (), а позже доведены несколькими анонимными продолжателями до 1519 года, оригинальная рукопись их утрачена была ещё в Средние века. Все сохранившиеся копии довольно поздние: Ватиканский кодекс (Ватиканская апостольская библиотека), переписанный в 1490 году с более древней рукописи из Урбино, содержавшей также текст «Барийских анналов» (Urbinates MS 983), пергаментный Мадридский, содержащий итальянский перевод XV века (MS V. 83), Парижский из Королевской библиотеки (Национальная библиотека Франции), переписанный в начале XVI столетия (MS 6061), и Неаполитанский из музея Бурбонов, относящийся уже к концу XVI-го или даже началу XVII века (MS V.F. 52).

Вышеназванное первое неаполитанское издание анналов осуществлено было в 1626 году в Неаполе по неисправной копии урбинского кодекса Антонио Каррачиолло, который включил их в сборник «Четыре старинных хрониста». Заново отредактированное их издание выпустил в 1646 году там же  в сборнике «История лангобардских правителей». В 1723 году их опубликовал в Лейдене нидерландский филолог  в «Собрании римских древностей» (), подготовленном к печати его учителем  (ум. 1703), в том же году выпустил в Палермо в составе первого тома «Исторической библиотеки Сицилийского королевства» местный историк , а в 1724 году включил в состав 5-го тома «Rerum Italicarum Scriptores» церковный историк Лудовико Антонио Муратори.

Оригинальное научное издание анналов выпущено было в 1844 году в Ганновере в 5-м томе «Monumenta Germaniae Historica» под редакцией вышеназванного Г. Г. Пертца, а в 1858 году их напечатал в Париже учёный аббат Минь в 155-м томе «Patrologia Latina». Новейшие комментированные итальянские издания опубликованы в 1979 году в Матере и в 1991 году в Бари.
 
Первый полный русский перевод, выполненный И. В. Дьяконовым по миланскому изданию 1724 года и ганноверскому изданию 1844 года, был выпущен в 2020 году издательством «Русская панорама» в сборнике «Хроники Италии» из серии «MEDIÆVALIA: средневековые литературные памятники и источники», с комментариями и предисловием Г. Г. Пертца.

Примечания

Публикации 
 Хроника Лупа Протоспафария из Бари // Хроники Италии / Пер. с лат. И. В. Дьяконова. — М.: Русская панорама, 2020. — С. 557–571. — (MEDIÆVALIA: средневековые литературные памятники и источники). — ISBN 978-5-93165-439-3.
 Lupi Protospatae Breve Chronicon // Antiqui chronologi quatuor Herempertus Langobardus, Lupus Protospata, Anonymus Cassinensis, Falco Beneventanus cum appendicibus historicis, a cura di Antonio Caracciolo. — Neapoli: Typis Scorigianis, 1626. — pp. 93–119.
 Castigationes in Chronicon Lupi Protospatae // Historia principum Langobardorum. A cura di Camillo Pellegrino. — Neapoli, 1643. — pp. 72–98.
 Lupi Protospatae Rerum in Regno Neapolitano gestarum ab anno sal. 860 usque ad 1102. Breve Chronicon // Bibliotheca Historica Regni Siciliae, sive Historicorum qui de rebus Siculis. A cura di Giovanni Battista Caruso. — Tomo I. — Palermo, 1723. — pp. 31–42.
 Lupi Protospatae Rerum in Regno Neapolitano gestarum ab anno sal. 860 usque ad 1102. Breve Chronicon // Rerum Italicarum Scriptores, a cura di Ludovico Antonio Muratori. — Tomus V. — Mediolani: ex typographia Societatis Palatinae in Regia Curia, 1724. — pp. 37–49.
 Lupi Protospatarii Chronicon, hrsg. von Georg Heinrich Pertz // Monumenta Germaniae Historica. — Tomus V. — Hannover, 1844. — pp. 51–63. — (Scriptores in Folio).
 Lupus Protospatarus. Notitia historica // Patrologiae cursus completes, series latina. Accurante J.-P. Migne. — Volume 155. — Paris, 1858. — coll. 119–134.
 Lupus Protospatae rerum in Regno Neapolitano gestarum ab anno sal. 860 usque ad 1102: Breve chronicon. — Matera: BMG, 1979. — 66 p.
 Gerardo Cioffari e Rosa Lupoli Tateo. Antiche cronache di terra di Bari // Centro Studi Nicolaiani: Memorie e documenti. — Volume 5. — Bari, 1991. — pp. 77 segg.

Библиография 
 Скабаланович Н. А. Византийское государство и церковь в XI веке: От смерти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. — СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2004. — (Библиотека христианской мысли. Исследования). — Кн. 1. — 448 с. — ISBN 5-89740-107-4; Кн. 2. — 416 с. — ISBN 5-89740-108-6.

 Balzani Ugo. Le cronache italiane del medio evo. — Milano: Ulrico Hoepli, 1884. — xiv, 311 p.
 Schipa MicheIangelo. Lupo Protospata // Enciclopedia Italiana. — Roma: Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1934.
 Tropeano Placido Mario. Lupo Protospata ed il Codice Diplomatico Verginiano // Archivi e cultura. Rassegna dell’Associazione Nazionale Archivistica Italiana. — Volume 10. — Roma, 1976. — pp. 35–46.
 Churchill William J. Per una edizione critica degli Annales Barenses e degli Annales Lupi Protospatharii // Bollettino del Comitato per la preparazione dell’edizione nazionale dei classici greci e latini. — Nuova serie. — Volume XXVII. — Roma: Accademia dei Lincei, 1979. — pp. 114–137.
 Mottola Francesco. Lupo Protospata ed il Codice Diplomatico Verginiano: note e considerazioni // Clio. A Journal of Literature, History, and the Philosophy of History. — Volume XVI. — No 1. — Indiana State University, 1980. — pp. 3–25.
 Sorrenti Pasquale. I baresi: appunti biografici critici polemici dei baresi di ieri e di alcune istituzioni. — Bari: Tipolitografia Mare, 1980. — 448 p.
 D’Angelo Edoardo. Prolegomena to a new edition of Lupus Protospatharius’s «Annales» // Latin Culture in the eleventh century. Proceedings of the Third international conference on Medieval latin studies Cambridge, 9-12 September 1998. Edited by M. W. Herren, C.J. McDonough, and Ross G. Arthur. — Turnhout: Brepols, 2002. — pp. 167–185. — ISBN 978-2-503-53828-0.
 Delle Donne Fulvio. Lupus Apulus Protospatharius // Encyclopedia of the Medieval Chronicle, ed. by Graeme Dunphy and Cristian Bratu. — Leiden; Boston: Brill, 2016.

Ссылки 
 Луп Протоспафарий. Хроника событий в Неаполитанском королевстве (пер. И. В. Дьяконова на сайте «Восточная литература»)
 Lupi Protospatae Rerum in Regno neapolitano gestarum (палермское издание 1723 г.)
 Lupi Protospatae Rerum in Regno neapolitano gestarum (миланское издание 1724 г.)
 Lupi Protospatarii Chronicon (ганноверское издание в MGH 1844 г.)
 Lupus Protospatarus. Notitia historica (парижское издание Миня 1858 г.)
 Lupus Protospatarius Barensis, Rerum in Regno Neapolitano Gestarum (текст в The Latin Library)

Персоналии по алфавиту
История Италии
Хронисты Италии
Хронисты XI века
Латинские писатели Средневековья
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения